Высоковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Высоковская волость (Вологодский уезд) — в составе Вологодской губернии, Вологодский уезд
 Высоковская волость (Грайворонский уезд) — в составе Курской губернии, Грайворонский уезд
 Высоковская волость (Горбатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Горбатовский уезд
 Высоковская волость (Новгородский уезд) — в составе Новгородской губернии, Новгородский уезд
 Высоковская волость (Сапожковский уезд) — в составе Рязанской губернии, Сапожковский уезд
 Высоковская волость (Угличский уезд) — в составе Ярославской губернии, Угличский уезд